Нарва — третє за величиною місто в Естонії.
 Нарва (Нарев) — село у Польщі, центр гміни у Підляському воєводстві, колись місто Галицько-Волинського князівства.
 Нарва — річка на кордоні Естонії і Ленінградської області Російської Федерації.
 Нарва (Нарев) — річка в Білорусі та Польщі, права притока Вісли.

 Нарва — назва польської програми зі створення перспективного зенітно-ракетного комплексу малої дальності.

Див. також 
 Нарев
 Нараївка